Ajax Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ajax Peak (Amerikanische Jungferninseln)
 Ajax Peak (Colorado)
 Ajax Peak (Idaho)